Trois sous-marins de la Marine israélienne ont porté successivement le nom de INS Tanin :

 L’INS Tanin (1958), un sous-marin de classe S lancé en 1945 sous le nom de  ; il a été transféré à Israël en 1958 et inscrit pour élimination en 1972.
 L’, un sous-marin de  lancé en 1976 et désarmé en 2002.
 L’, un sous-marin de  lancé en 2012.

Notes et références 

Nom de bateau de la Marine israélienne